Meckenbach ist ein geographischer Name in Rheinland-Pfalz:

Orte:
 Meckenbach (bei Kirn), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach
 Meckenbach (bei Birkenfeld), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld

Gewässer:
 Meckenbach (Achtelsbach),rechter Zufluss des Achtelsbach (zum Traunbach) unterhalb von Traunen, Gemeinde Brücken, Landkreis Birkenfeld
 Meckenbach (Heidengraben), linker Zufluss des Heidengrabens (zur Nahe, zum Oberrhein) in Meckenbach, Landkreis Bad Kreuznach